Hotel Europejski steht für folgende, denkmalgeschützte Hotelbauten:
 Hotel Europejski, Hotel in Warschau, Polen
 Hotel Europejski (Krakau), Hotel in Krakau, Polen
 Hotel Europejski, ehemaliges Hotel in Lwiw, Ukraine, siehe Ukreximbank (Lwiw)
 Hotel Europejski, ehemaliges Hotel in Radom, Woiwodschaft Masowien, Polen, siehe Plac Konstytucji 3 Maja 3